Les élections municipales espagnoles ont eu lieu le  à Madrid.

Résultats

Voir aussi

Liens externes 
  MUNICIPALES / MAYO 2003 Résultats des élections

2003
Politique en mai 2003
Municipales